Танатотерист – рід тиранозаврових динозаврів, що існував у пізній крейді в Ларамідії, близько 80,1-79,5 млн років тому. Описано один вид, T. degrootorum. Рештки черепа знайдені на території штату Альберта, Канада.

За розмірами значно менший за найближчого родича, дасплетозавра. Проте можливо, що знайдений екземпляр належав незрілій особині. Аналіз нового таксона дозволив виокремити нову кладу Daspletosaurini, у яку віднесли Thanatotheristes, Daspletosaurus torosus, D. horneri і екземпляр FMNH PR308.

Класифікація 
Кладограма згідно з авторами першоопису:

Примітки 

Тиранозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020